Edåsa kan syfta på:

 Edåsa socken – socken i Västergötland
 Edåsa landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Edåsa församling – en tidigare församling i Skara stift –1996
 Edåsa kyrka – en kyrkobyggnad i Värsås-Varola-Vretens församling